Red Tide steht für:

 Red Tide (Band), ehemalige US-amerikanische Progressive-Death-Metal-Band 
 Red Tide, englische Bezeichnung der Algenblüte